«Distrito de Punch» -o «Poonch»- puede referirse a:

Divisiones administrativas

en India 
 Distrito de Punch, en el estado de Jammu y Cachemira.

en Pakistán 
 Distrito de Punch , en Cachemira Azad.